Wulff  puede referirse a: 

Christian Wulff  político alemán, miembro de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. Ex presidente de Alemania. 
Eugenii Vladimirowitsch Wulff  fue un botánico, y fitogeógrafo ruso.  
Castillo Wulff  edificación ubicada en el borde costero de la ciudad de Viña del Mar, Chile. 
Gustavo Wulff , hombre de negocios y filántropo de origen alemán.